Federico Luis Carlos de Prusia (; Potsdam, 5 de noviembre de 1773-Berlín, 28 de diciembre de 1796) fue un príncipe de Prusia, el segundo hijo varón y tercer vástago del rey Federico Guillermo II de Prusia y de Federica Luisa de Hesse-Darmstadt.

Biografía

Matrimonio e hijos 
El 26 de diciembre de 1793 en Berlín, Prusia, el príncipe Luis contrajo matrimonio con la duquesa Federica de Mecklemburgo-Strelitz, hija menor del gran duque Carlos II de Mecklemburgo-Strelitz y hermana de Luisa de Mecklemburgo-Strelitz, esposa de su hermano Federico Guillermo.

Tuvieron tres hijos:
 Federico Guillermo Luis (30 de octubre de 1794-27 de julio de 1863), desposó a la princesa Luisa de Anhalt-Bernburg (1799-1882); fue padre del príncipe Jorge y del príncipe Alejandro de Prusia.
 Carlos (26 de septiembre de 1795-6 de abril de 1798).
 Federica Guillermina Luisa Amalia (30 de septiembre de 1796-1 de enero de 1850), desposó al duque Leopoldo IV de Anhalt-Dessau (1794-1871) y tuvo descendencia.

El príncipe Luis Carlos murió a la edad de 23 años de difteria.

Su viuda se casaría posteriormente dos veces, convirtiéndose en reina de Hannover por su último matrimonio.

Títulos 
 5 de noviembre de 1773-28 de diciembre de 1796: Su Alteza Real el príncipe Luis Carlos de Prusia.

Ancestros

Referencias 
 Versuch eines Beitrags zur Charakteristik des Prinzen Friedrich Ludwig Karl von Preußen, Belitz & Braun, Berlín 1797. (Digitalizado en la Biblioteca de Mecklemburgo-Pomerania Occidental)

Príncipes de Prusia del siglo XVIII (Casa de Hohenzollern)
Fallecidos por difteria
Nacidos en Potsdam